Bayard Rustin (1912-1987), est un militant des droits civiques afro-américain.
Jean Rustin (1928-2013), est un peintre français.
Louis Rustin (1880-1954), est un inventeur français.

Homonymie de patronyme